KCP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kamenets-Podolskiy (Ucraina)